Savannakhet (laotisch: ; offiziell Muang Kaysone Phomvihane, laotisch , ALA-LC: Mư̄ang Kaisǭn Phomvihān,  ist die am Mekong gelegene Hauptstadt der Provinz Savannakhet in Süd-Laos. Sie ist nach Kaysone Phomvihane, dem ersten Premierminister der Demokratischen Volksrepublik Laos) benannt und mit ca. 120.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt des Landes. Savannakhet ist ein Handelszentrum mit holzverarbeitender und Lebensmittelindustrie. Es gibt Flussschifffahrt, einen Busbahnhof und den Flughafen Savannakhet.

Die nahe gelegene Stupa That Ing Hang gehört zu den bedeutendsten Pilgerstätten in Laos. Savannakhet ist bekannt für seinen Fund von Dinosaurier-Überresten und beherbergt ein Dinosaurier-Museum mit angeschlossener Werkstatt zur Erhaltung und Replikation der Knochenfunde.

Nördlich von Savannakhet befindet sich die Zweite Thailändisch-Laotische Freundschaftsbrücke über den Mekong.

Die Stadt wurde 2005 zu Ehren Kaysone Phomvihanes umbenannt, dem langjährigen Generalsekretär der Laotischen Revolutionären Volkspartei, der nach der Machtübernahme der Kommunisten 1975 erster Ministerpräsident wurde und von 1991 bis zu seinem Tod 1992 Staatspräsident der DVR Laos war. Kaysone stammte aus der Nähe von Savannakhet.

Entsprechend der Verwaltungsgliederung von Laos ist die Stadt Savannakhet ein Distrikt (Muang) mit dem Namen Kaysone Phomvihane.

Klima

Persönlichkeiten 
 Manolom Phetpackdy (* 1991), Fußballspieler
 Sisawad Dalavong (* 1996), Fußballspieler
 Aphixay Thanakhanty (* 1998), Fußballspieler
 Phathana Phommathep (* 1999), Fußballspieler
 Bouphachan Bounkong (* 2000), Fußballspieler
 Solasak Thilavong (* 2003), Fußballspieler

Weblinks 

Hauptstadt einer laotischen Provinz oder Präfektur
Provinz Savannakhet